Qinglong kan syfta på:
Qinglong, Qinhuangdao
Qinglong, Qianxinan
Qinglong (socken i Kina, Guangxi)
Qinglong (köping i Kina, Anhui)
Qinglong (socken i Kina, Chongqing)
Qinglong (socken i Kina, Yunnan)
Qinglong (socken i Kina, Sichuan)
Qinglong (häradshuvudort i Kina, Guizhou Sheng, lat 28,26, long 108,11)
Qinglong (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 30,62, long 118,90)
Qinglong (sockenhuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,79, long 120,01)
Qinglong (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,78, long 109,26)
Qinglong (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,93, long 108,70)
Qinglong (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,17, long 107,78)
Qinglong (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 29,78, long 106,14)